Чемпионат СССР по пауэрлифтингу разыгрывался в 1989 - 1992 годах. В розыгрышах чемпионата СССР принимали участие ведущие пауэрлифтеры союзных республик и городов Москва и Ленинград. Первый чемпионат прошёл в в феврале 1989 года в Красноярске по инициативе создателя одного из первых атлетических клубов страны В.Н. Пономарёва. На первых двух чемпионатах участвовали только мужчины. На чемпионате 1991 года выступали женщины. С распадом СССР проведение чемпионатов СССР было прекращено. В 1992 году был разыгран чемпионат СНГ по пауэрлифтингу (28 февраля - 1 марта 1992 года, Москва). А бывшие союзные республики начали проводить собственные чемпионаты. В частности, 17-19 апреля 1992 года в Челябинске был разыгран первый чемпионат России.

Чемпионаты

См. также 
Чемпионат России по пауэрлифтингу

Ссылки 
Пауэрлифтинг
 Протокол чемпионата СССР 1989 года
 Протокол чемпионата СССР 1990 года
 Протокол чемпионата СССР 1991 года